La saison 2010 du Championnat de Biélorussie de football est la  de la première division biélorusse. Elle regroupe les douze meilleurs clubs biélorusses au sein d'une poule unique qui s'affrontent trois fois durant la saison. En fin de saison, le dernier du classement est relégué et l'avant-dernier dispute un barrage de promotion-relégation face au  de D2.

Le BATE Borisov, tenant du titre depuis 4 ans, remporte à nouveau le championnat, après avoir terminé en tête du classement final. Il termine avec six points d'avance sur le Shakhtyor Soligorsk et douze sur le FK Minsk. C'est le  de champion de Biélorussie de l'histoire du club, qui réussit même le doublé en s'imposant en finale de la Coupe de Biélorussie face au Torpedo Jodzina.

Les 12 clubs participants

Compétition 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

Classement 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs

Barrage de relégation 
À la fin du championnat, l'avant-dernier du classement affronte le vice-champion de deuxième division lors d'un duel en matchs aller et retour.

|}
 Les deux clubs se maintiennent dans leur championnat respectif.

Bilan de la saison

Références

Liens externes 
  Résultats complets sur RSSSF

Championnat de Biélorussie de football
Biélorussie
Sport en Biélorussie en 2010